Handy steht für:
 Deutsche Bezeichnung für Mobiltelefon
 Handy (Spülmittel), Eigenmarke des Schweizer Großverteilers Migros
 Kurzform für die höchste Auszeichnung der Blues Foundation, siehe Blues Music Award
 Daimon Handy, den 1937 eingetragenen Markennamen einer Taschenlampe der Berliner Elektrotechnischen Fabrik Schmidt & Co. GmbH, siehe Paul Schmidt (Unternehmer)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Handy (Indiana)
 Handy (North Carolina)
 Handy Township, eine eigenständige Gemeinde („civil township“) im Livingston County (Michigan)

Personen (Familienname):
 Captain John Handy (1900–1971), US-amerikanischer Jazzklarinettist und -saxophonist
 Charles Handy (* 1932), irischer Wirtschafts- und Sozialphilosoph
 Chris Handy (* 1950), australischer Rugby-Union-Spieler
 Craig Handy (* 1962), US-amerikanischer Jazzsaxophonist
 Edward Smith Craighill Handy (1892–1980), US-amerikanischer Ethnologe
 George Handy (1920–1997), US-amerikanischer Jazzpianist
 Henry Jamison Handy (1886–1983), US-amerikanischer Schwimmer 
 John Handy (* 1933), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Katherine Handy (1902–1982), US-amerikanische Blues- und Jazz-Sängerin
 L. Irving Handy (1861–1922), US-amerikanischer Politiker
 Levin Corbin Handy (1855–1932), US-amerikanischer Fotograf
 Mark Handy (* 1958), schweizerisch-US-amerikanischer Geologe und Hochschullehrer
 Nicholas C. Handy (1941–2012), britischer Chemiker
 Thomas T. Handy (1892–1982), US-amerikanischer Armee-General
 W. C. Handy (1873–1958), US-amerikanischer Bluesmusiker

Siehe auch:

 Hendy (Begriffsklärung)